Hœrdt – gmina we Francji

Zobacz też:
 Hördt